Damaszek – stolica Syrii, drugie co do wielkości (po Aleppo) miasto Syrii
 Damaszek – muhafaza południowo-zachodniej Syrii ze stolicą w Damaszku
 Damaszek-Miasto –  muhafaza w Syrii obejmująca Damaszek i Al-Jarmuk, całkowicie otoczona przez muhafazę Damaszek